The Heart Brokers (o The Heart Breakers) – cortometraggio del 1913 diretto da Barry O'Neil
The Heart Breaker – cortometraggio del 1915 diretto da Lorimer Johnston
The Heart Breakers – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
The Heart Breaker – cortometraggio del 1925 diretto da Ben Stoloff (Benjamin Stoloff)
The Heart Breaker (film 1930)!The Heart Breaker – cortometraggio del 1930 diretto da Edmund Joseph